Kaiser-Franz-Joseph-Brücke ist der frühere Name folgender Brücken:

 Floridsdorfer Brücke zwischen Brigittenau und Floridsdorf, Wien
 Mauterner Brücke zwischen Stein und Mautern, Niederösterreich
 Kennedybrücke (Wien) zwischen Penzing und Hietzing, Wien
 Kaiser-Franz-Joseph-Brücke in Prag, siehe Brücken in Prag #Franz-Joseph-Brücke/Eliščin most (Elisenbrücke)/1. Štefánikův most